Formenti ist der Familienname folgender Personen:

 Ernesto Formenti (1927–1989), italienischer Boxer
 Marino Formenti, italienischer Pianist und Dirigent